Tough Love bezeichnet

 Tough Love (DJ-Duo). ein britisches DJ- und Produzenten-Duo
 Tough Love, englischer (Unter-)titel des deutschen Films Härte (Film) von 2015